Плебановка (Тернопольская область) — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.
 Плебановка (Шаргородский район) — село в Шаргородском районе Винницкой области Украины.